Le dimanche  est le 324 jour de l'année 1820.

Naissances 
 Edmond Bogros (mort le ), docteur en médecine français
 Henri-Jean Feye (mort le ), prêtre néerlandais
 Josephine von Wertheimstein (morte le ), salonnière autrichienne
 Edmond-Pierre Doré-Graslin (mort le ), homme politique français

Autres événements

Voir aussi 
 19 novembre et novembre 1820